Buen Pastor bzw. El Buen Pastor (span.) steht für:

 Bon Pastor (Barcelona), Quartier (Barrios) in Barcelona-Sant Andreu
 Guter Hirte, im Christentum ein Ehrentitel Jesu Christi
 Gut-Hirten-Kirche, Kirchen